Каратюрек: (алт. кара — чёрный, јӱрек — сердце)
 Каратюрек — перевал в Алтайских горах через водораздел рек Аккем и Кучерла.
 Метеостанция Каратюрек — самая высокогорная метеостанция в России (2600 м) на одноимённом перевале.